Turniej grupy C w ramach Mistrzostw Europy 2012 odbył się między 5 a 10 października 2012 w tureckim mieście Erzurum. Wraz z tymi zawodami rozegrano Mistrzostwa Europy Mikstów 2012. 

W rywalizacji uczestniczyło sześć kobiecych i siedem męskich reprezentacji. W tej edycji mistrzostw powróciły Holenderki, wycofały się natomiast żeńskie drużyny Belgii, Francji, Irlandii i Walii, męski zespół Grecji i dwie ekipy serbskie.

Pierwsze miejsce zajęły Białorusinki i Turcy.

Kobiety

Reprezentacje

Round-Robin

Sesja 1. 
5 października 2012; 17:30

Sesja 2. 
6 października 2012; 9:00

Sesja 3. 
6 października 2012; 13:00

Sesja 4. 
7 października 2012; 9:00

Sesja 5. 
7 października 2012; 14:00

Sesja 6. 
7 października 2012; 19:00

Sesja 7. 
8 października 2012; 9:00

Sesja 8. 
8 października 2012; 14:00

Sesja 9. 
8 października 2012; 19:00

Playoff

Półfinał 
9 października 2012; 18:00

Mecz o 2. miejsce 
10 października 2012; 10:00

Mecz o 1. miejsce 
9 października 2012; 18:00

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Reprezentacje

Round-Robin

Sesja 1. 
5 października 2012; 17:30

Sesja 2. 
6 października 2012; 9:00

Sesja 3. 
6 października 2012; 13:00

Sesja 4. 
7 października 2012; 9:00

Sesja 5. 
7 października 2012; 14:00

Sesja 6. 
7 października 2012; 19:00

Sesja 7. 
8 października 2012; 9:00

Sesja 8. 
8 października 2012; 14:00

Sesja 9. 
8 października 2012; 19:00

Playoff

Tie-breaker

Półfinał 
9 października 2012; 18:00

Mecz o 2. miejsce 
10 października 2012; 10:00

Mecz o 1. miejsce 
9 października 2012; 18:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2012/2013 w curlingu

Linki zewnętrzne 
  

2012
2012 w curlingu
Curling w Turcji
2012 w Turcji
Erzurum